Атасу () — топоним в Казахстане:

 Атасу — до 27 февраля 2020 года название посёлка городского типа Жанаарка в Карагандинской области, административного центра Жанааркинского района.
 Атасу — село в Актубекском сельском округе Жанааркинского района Карагандинской области.
 Атасу — село в Байдалы бийском сельском округе Жанааркинского района Карагандинской области.
 Атасу — река в Карагандинской области.
 Атасу — стоянка эпохи бронзы (14—12 вв. до н. э.), расположенная на территории современной Карагандинской области.